Plain City désigne :

 Plain City, un village situé dans l'Ohio ;
 Plain City, une ville située dans l'Utah ;

Homonymie de localités aux États-Unis